Plagne kan syfta på:
 Plagne, Ain, kommun i Frankrike
 Plagne, Haute-Garonne, kommun i Frankrike
 Plagne, Schweiz, ort i Schweiz